Jelena može značiti:

 Jelena Slavna, kraljica Hrvata, žena kralja Krešimira II.
 Jelena Lijepa, hrvatska kraljica, žena kralja Dmitra Zvonimira
 Jelena Zrinski, hrvatska grofica, kći Petra (IV.) Zrinskog (1621. – 1671.), znamenitog hrvatskog bana, i supruga ugarskog kneza Franje I. Rákóczija   
 Jelena Karleuša, srbijanska pop pjevačica
 Jelena Diković, srbijanska novinarka
 Jelena (televizijska serija), prva srbijanska telenovela